La Korisliiga 2007-2008 è stata la 68ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Petteri Koponen,  e  Corey Smith, 
MVP finali:  Akeem Scott, 
Allenatore dell'anno:  Jukka Toijala, 
Miglior giovane:  Jesse Niemi, 
Sesto uomo:  Roope Suonio, 
Giocatore più migliorato:  Timo Heinonen, 
Miglior difensore:  Juha Sten, 
Miglior arbitro:  Janne Muurinen

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008